

Sigle 
 Gambe Addominali Glutei – sequenza di esercizi di fitness
 Glicosaminoglicani – molecole organiche glucidiche

Biologia 
 GAG – codone dell'acido glutammico
 GAG – gene dei retrovirus che codifica per una proteina da cui derivano le proteine del nucleo virale

Codici 
 GAG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gage (Stati Uniti)
 gag – codice ISO 639-3 della lingua gagauza

Altro 
 Gag – battuta o scena umoristica
 Gag – isola dell'Indonesia
 Gag – tipo di imboccatura usato per cavalcare
 GAG – boot manager grafico open source
 Gag – pratica sessuale.